Bajice (chirilic: Бајице) este un sat din comuna Cetinje, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 857 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 805 locuitori).

Demografie 
În satul Bajice locuiesc 599 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 34,0 de ani (33,8 la bărbați și 34,2 la femei). În localitate sunt 242 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,54.

Referințe

Legături externe 
 Bajice Map — Satellite Images of Bajice (Maplandia)

Localități din comuna Cetinje